Robert Leckie est le nom porté par :
 Robert Leckie (1890-1975), un aviateur canadien
 Robert Leckie (1920-2001), un soldat et auteur américain

Voir aussi